

Населені пункти та їхні частини
 Медзно — село в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Медзно — село в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Медзно — осада в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Медзно — лісова осада в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки